Kenshi peut désigner :

Jeu vidéo 
Kenshi est un personnage fictif de jeu vidéo dans la série des jeux de combat Mortal Kombat.

 Kenshi est un jeu PC de SRPG (Strategy Role Playing Game) développé par Lo-Fi Games.

Arts martiaux 
Le kenshi est un pratiquant de kendo ou de shorinji kempo.